Fabio Michey Costa Da Silva (Recife, 15 de outubro de 1980) é um ex-delegado e político brasileiro, filiado ao Progressistas (PP). É Deputado Federal por Alagoas.

Biografia 
Ex-Delegado de Polícia, filiou-se ao PSB para se candidatar à vereador de Maceió nas eleições de 2020, onde foi o vereador mais votado com 12.038 votos (3,26%).

Se filiou ao Progressitas em 2022 e foi candidato à Deputado Federal por Alagoas, onde foi eleito com 60.767 votos (3,67%).

Nascidos em 1980
Naturais do Recife
Delegados de polícia do Brasil
Vereadores de Maceió
Políticos de Alagoas
Membros do Progressistas de Alagoas
Deputados federais do Brasil por Alagoas
Membros do Progressistas
Membros do Partido Socialista Brasileiro
Membros do Partido Socialista Brasileiro de Alagoas